Storey kan som auktorsförkortning betyda:

 Ross Storey
 William Bicknell Storey

Robotskapade auktorsförkortningar